2012 kan syfta på:

2012 – ett år i den gregorianska kalendern
2012-fenomen – eskatologiska utflykter i form av en rad föreställningar och förslag
2012 (film) – en amerikansk katastroffilm från 2009 i regi av Roland Emmerich